Горе́лово — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на линии Санкт-Петербург — Лигово — Гатчина, между станцией Лигово и платформой Скачки. Расположена в посёлке Горелово, находящемся в составе Красносельского района Санкт-Петербурга.

История 
Станция Горелово была открыта в 1897 году под названием Горе́лово-Карье́р. В 1912 году на ней был построен вокзал — одноэтажное с мезонином здание в стиле модерн. Сегодня оно является единственной кирпичной постройкой, сохранившейся в Горелове с дореволюционных времен. В конце 2012 — начале 2013 года вокзал покрасили в белый цвет в соответствии с корпоративным стилем РЖД.

14 декабря 2016 года вокзал станции Горелово был признан выявленным объектом культурного наследия. Инициатором присвоения статуса была интернет-газета «Канонер». Распоряжением КГИОП № 162-р от 22.05.2020 здание вокзала включено в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.

Описание 
На станции имеются две боковые платформы. Возле платформы на Санкт-Петербург расположено здание вокзала.

От станции в сторону аэродрома Горелово отходит подъездной путь, обслуживаемый военными. Ранее в районе станции существовали карьеры, в которых добывался песок.

Общественный транспорт 
Автобусные социальные маршруты городские № 81

Автобусные социальные маршруты пригородные № 442, 442А, 458, 458А, 458Б

Автобусные коммерческие маршруты № К-81, К-105А

Также остановки общественного транспорта находятся на Таллинском шоссе ( «Нарва» ) примерно в 600 метрах от платформы.

Фотогалерея

Ссылки

Расписание

Примечания 

Железнодорожные станции, открытые в 1898 году
Станции Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Санкт-Петербурга
Архитектура петербургского модерна